Salif Cissé ist der Name folgender Personen:

* Salif Cissé (Schauspieler), Schauspieler 
 Salif Cissé (Fußballspieler, 1992) (* 1992), malischer Fußballspieler 
 Salif Cissé (Fußballspieler, 1994) (* 1994), deutscher Fußballspieler